День десантника

 День Воздушно-десантных войск — памятный день воздушно-десантных войск в России, на Украине и в других странах постсоветского пространства.
 «День Десантника» — российский короткометражный музыкальный фильм 2013 года.